Неведомка — исчезнувшая деревня в Починковском районе Смоленской области России. 

Располагалась между существующими ныне деревнями  Митюли, Шаталово и Даньково на правом берегу ручья Вепрянка. Эти земли сейчас входят в Шаталовское сельское поселение Починковского района. В 10 км к северо-востоку расположен город Починок.

История 

Деревня отмечена в списке населённых мест Смоленской губернии (данные 1859 года), как деревня Смоленского уезда с 5 дворами и 49 жителями.

Также она есть на картах Генерального Штаба Красной Армии, данные для которых собирались в 1920-х годах.

В 1970-х же годах и позднее деревни нет ни на картах, ни в справочниках.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Починковского района Смоленской области